HTE est un sigle qui peut désigner :
 High-temperature electrolysis (en français, électrolyse à haute température), une méthode étudiée pour la production d'hydrogène à partir de l'eau ;
 , le plus grand thésaurus au monde, conçu et compilé par le département de langue et de linguistique anglaises de l'université de Glasgow.